Быллате — название ряда эфиопских географических объектов.

 Быллате — река в Эфиопии.
 Быллате — вулкан в Эфиопии.